Rinkeby-Kista, stadsdeel in het Zweedse Stockholm.
 Rinkeby (wijk), wijk in dit stadsdeel.
 Rinkeby (metrostation), station van de Stockholmse metro.